Auguste Reymond peut désigner :
 Auguste Reymond (1825-1913), photographe suisse ;
 Auguste Reymond (1860-1930), historien suisse.

Voir aussi 
 Auguste Reymond, entreprise horlogère